Васи́льевский — хутор в Кочубеевском районе (муниципальном округе) Ставропольского края России.

География 
Расстояние до краевого центра: 49 км.

Расстояние до районного центра: 13 км.

История 
Основан 4 ноября 1903 года.

До 22 марта 1997 года хутор входил в Казьминский сельсовет.

22 марта 1997 года Закон Ставропольского края определил «Образовать в Кочубеевском районе Васильевский сельсовет с центром в хуторе Васильевский, включив в его состав выделенные из Казьминского сельсовета этого же района хутора Васильевский, Андреевский и Беловский».

До 16 марта 2020 года Васильевский являлся административным центром сельского поселения Васильевский сельсовет

Население 

По данным переписи 2002 года в национальной структуре населения преобладают русские (90 %).

Инфраструктура 
 Культурно-досуговый центр
 Средняя общеобразовательная школа № 8

Культовые сооружения 
За сельским Домом культуры расположено традиционное кладбище площадью 8600 м².

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Кочубеевского района